Filipina Sanger foi uma médium da Baviera, atual Alemanha. Em 1853, aos onze anos de idade, foi a responsável pelo fenómeno do chamado "Espírito batedor de Bergzabern".

A menina, filha de Pedro Sanger, foi responsável pelos mesmos fenômenos de batidas ocorrido em Hydesville, nos Estados Unidos, por intermédio das Irmãs Fox. Os fatos observados pela população ganharam registo no "Jornal de Bergzabern" e na "Gazeta de Augsburguer".

Ver também 
 Cronologia do espiritismo

Ligações externas 
 O espírito batedor de Bergzabern in Portal IPEAK

Médiuns da Alemanha